Esistono più comuni francesi con questo nome

Veyrières – Cantal
Veyrières – Corrèze